Lo Schiavo ou Lo schiavo (l'esclave en italien) peut désigner :

Œuvres 
 , opéra d'Antônio Carlos Gomes sur un livret d'Alfredo d'Escragnolle Taunay traduit en italien par Rodolfo Paravicini (1889) ;

Personnes 
  (1899-1973), juriste et écrivain italien ;
  (1925-2015), universitaire américain ;
  (1934-), historien de la philosophie italien ;
 Francesca Lo Schiavo (1948-), décoratrice de cinéma italienne.

Voir aussi